Fuente del Arco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuente del Arco (ort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Fuente del Arco (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar